Cadell – sovrano del Seisyllwg
 Cyngen ap Cadell – sovrano di Pwys
 Hywel Dda ap Cadell – sovrano del Regno di Gwynedd
 William Archibald Cadell –  matematico, scrittore di viaggi e redditiero scozzese

Pagine correlate 
 Francis Cadell